myself ist eine deutsche Frauenzeitschrift, die monatlich von der Funke Mediengruppe in München als Magazin herausgegeben wird. Chefredakteurin ist seit dem Start der Zeitschrift im Jahr 2005 Sabine Hofmann. 

Die Zielgruppe sind Frauen zwischen 25 und 49 Jahren. Im Magazin werden Bereiche wie Mode, Beauty, Psychologie und Soziologie, Beruf, Familie, Partnerschaft, Reisen und Wohnen thematisiert.

Die Zeitschrift wurde am 27. August 2005 von Condé Nast Germany gestartet. Die erste Auflage wurde in einer Stückzahl von 600.000 gedruckt und zu einem Preis von 2,50 € eingeführt. Condé Nast führte im November 2011 eine auch italienische Ausgabe ein, die monatlich erschien. Chafredakteurin wurde Valeria Corbetta. Zum September 2014 wurde das Magazin eingestellt und nur noch als Kanal auf dem Internetportal vanityfair.it weiterbetrieben. Condé Nast begründete das damit, dass die Auflage hinter den Zielen zurückgeblieben war.

Im Juli 2017 wurde die Myself an die Funke Mediengruppe verkauft. Dort wird sie zusammen mit der Zeitschrift Donna von einer gemeinsamen Redaktion produziert.

Im September 2021 erschien myself erstmals im Zeitungsformat als Beilage in verschiedenen Tageszeitungen der Funke Mediengruppe. Seit 2022 erscheint die Beilage regulär dreimal jährlich in einer Auflage von 100.000 Stück.

Weblinks 
 Website der Zeitschrift

Einzelnachweise 

Frauenzeitschrift (Deutschland)
Zeitschrift (München)
Ersterscheinung 2005
Deutschsprachige Monatszeitschrift
Funke Mediengruppe